Territorio comanche puede referirse a:

Territorio comanche, novela del escritor español Arturo Pérez-Reverte publicada en 1994; 

Territorio comanche, programa del canal autonómico Telemadrid, presentado por Cristina Tárrega; 

Territorio comanche, película española dirigida en 1996 por Gerardo Herrero; basada en la novela de Pérez-Reverte; o

Territorio comanche, grupo formado en 2004 por Jairo Cataño y Rodolfo Venegas.

Simplemente Territorio Enemigo.